Приста́йко — українське прізвище. Відомі носії:

 Пристайко Володимир Ілліч (1941–2008) — український державний діяч. Генерал-лейтенант юстиції;
 Пристайко Вадим Володимирович (1970) — український дипломат.

Українські прізвища